Васи́лий Мерку́лов:
 Меркулов, Василий Александрович (1912—1945) — военный лётчик, Герой Российской Федерации.
 Меркулов, Василий Аполлонович (1860—1910) — революционер, член партии «Народная воля», участник процесса 20-ти.
 Меркулов, Василий Ильич (Варнава Гефсиманский; 1831—1906) — иеромонах Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры, святой РПЦ.
 Меркулов, Василий Меркулович — участник народнического движения, свидетель на процессе 193-х народников.
 Меркулов, Василий Прокофьевич (род. 1942) — советский борец классического стиля.